Никола́й Дани́лов:
 Данилов, Николай Александрович (1867—1934) — русский генерал от инфантерии.
 Данилов, Николай Дмитриевич (1810—1866) — русский писатель, поэт.
 
 Данилов, Николай Иванович (1951) — российский генерал-лейтенант; заслуженный военный лётчик РФ.
 Данилов, Николай Игоревич (1945—2015) — советский и российский учёный.
 Данилов, Николай Сергеевич (1975) — российский фотожурналист, известный как Норвежский Лесной.
 Данилов, Николай Степанович (1944—2018) — советский самбист.
 Данилов, Николай Тимофеевич (в монашестве Василий; род. 1956) — епископ Русской православной церкви, епископ Котласский и Вельский.
 Данилов, Николай Фёдорович (1915—1941) — Герой Советского Союза.